Лечение шоком (фильм, 1973)
 Лечение шоком (фильм, 1981)